Die Handball-Bundesliga 2004/05 war die 27. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 39. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 10. September 2004 und endete mit dem letzten Spieltag am 29. Mai 2005.

Saisonverlauf 
18 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2005. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TuS N-Lübbecke, die HSG Düsseldorf und der SV Post Schwerin. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 31. Mal statt.

Deutscher Meister 2005 wurde zum elften Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der TUSEM Essen, die SG Wallau/Massenheim (beide Lizenzentzug wegen Insolvenz) und der SV Post Schwerin.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 17.690 Toren (ø 57,8 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 2 Tore mehr als in der Saison 2003/04. Dabei gab es 187 Heimsiege, 19 Unentschieden und 100 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG Flensburg-Handewitt am 9. Spieltag mit 39:21 gegen den VfL Pfullingen. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 12. Spieltag die Mannschaft des TBV Lemgo mit 18:36 beim SV Post Schwerin. Das torreichste Spiel fand am 32. Spieltag zwischen der SG Wallau/Massenheim und dem VfL Gummersbach statt und endete 33:45. Das waren 20 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Drei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: die SG Flensburg-Handewitt (2×), der SC Magdeburg (9×) und der THW Kiel (23×). Torschützenkönig wurde mit 258/100 erzielten Toren Lars Christiansen von der SG Flensburg-Handewitt.

Den zum 31. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt.

Statistik

Abschlusstabelle 

*Dem HSV Hamburg wurden am Saisonende wegen Lizenzverstößen acht Punkte abgezogen, woraus die angegebene Tabellenposition resultiert.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Relegation wurde ausgesetzt, da dem TUSEM Essen und der SG Wallau/Massenheim wegen Insolvenz die Lizenzen für die Bundesliga entzogen wurden.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2004/05 gewann die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt. Sie besiegte im Finale am 17. April 2005 die Mannschaft des THW Kiel mit 33:31 (16:13).

All-Star-Game

Weblinks 
 Bundesliga Männer 2004/05

2004
Handballsaison 2004/05